Buzura prinodes är en fjärilsart som beskrevs av Reginald James West 1929. 

Buzura prinodes ingår i släktet Buzura och familjen mätare. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Mätare
prinodes